Borysthenes (paard), het paard van de Romeinse keizer Hadrianus
 Borysthenes (rivier), de in de oudheid gebruikelijke naam voor de Dnjepr